Córrego Espraiado é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos.

Possui uma unidade do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE); a captação do córrego espraiado, responsável por parte do abastecimento de água da cidade de São Carlos é considerada a mais importante para o abastecimento da cidade.

Espraiado, Córrego
Espraiado